Uefa Women's Champions League 2015/2016 var den 15:e säsongen av Champions League, Europas största klubbfotbollsturnering för damer. Finalen spelades på Mapei Stadium i Reggio Emilia den 26 maj 2016.

Frankfurt var regerande mästarna säsongen före. Eftersom laget slutade utanför topp två i tyska ligan, hade Tyskland tre lag med i tävlingen den här säsongen.

Ranking av förbund

Omgångar samt datum

Kvalspel
(A) står för att klubben är arrangör för det gruppspelet laget spelar i.

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Grupp 5

Grupp 6

Grupp 7

Grupp 8

Slutspel

Sextondelsfinal

Åttondelsfinal

Kvartsfinal

Semifinal

Final

Skytteliga 
Tabellen avser skytteligan för turneringens slutspelsfas.

Referenser

Noter